Een doos met bij elkaar passende speelblokken.
Mat '24, Nederlands type elektrisch spoorwegmaterieel.
Gelede wagens 9G en 10G, Amsterdamse trams.